Сумароков, Александр Александрович (1884 — после 1967) — советский актёр театра и кино, режиссëр.
 Сумароков, Александр Петрович (1717—1777) — русский поэт, писатель и драматург, литературный критик.